Фра́нко Эджи́дио Мале́рба (Ph.D., ; род. 10 октября 1946, Бузалла) — астронавт, первый гражданин Италии в космосе. В ходе единственного полёта, состоявшегося в 1992 году, налетал 7 суток 23 часа 16 минут.

Образование 
 1965 — лицей Mazzini di Sampierdarena, среднее образование.
 1970 — Университет Генуи, высшее образование, инженер-электронщик, спец. телекоммуникации.
 1974 — Университет Генуи, доктор физических наук, спец. биофизика.

Исследовательская деятельность 
 1970-75 — ассистент Лаборатории биофизики и кибернетики (Генуя) в Национальном исследовательском совете (), эксперименты по биофизике мембран.
 1971 — лектор по кибернетике и теории информации, физический факультет, Университет Генуи.
 1972 — временный ассистент исследовательского центра Нато Саклант (Ла-Специя), разработка методологии автоматизированного обнаружения сигнала для гидролокаторов.
 1972-74 — научный сотрудник Национального института здоровья (Бетесда, Мэриленд), исследования в области биофизики фоторецепторов.
 1977-80 — сотрудник Европейского центра по космическим исследованиям и технологиям (Европейское космическое агентство), участие в разработке и тестировании ES020 — PICPAB, экспериментального оборудования по изучению ионосферной плазмы в рамках проекта Spacelab.

Военная служба 
В 1974-75 годах проходил службу в ВМФ Италии на эсминце San Giorgio. Является офицером запаса.

Промышленная работа 
В 1976-89 годах занимал технические и управленческие позиции в компании Digital Equipment Corporation, в представительствах в Италии и в Европе. В основном, работал в области мультипроцессорных систем (Париж 1976, Милан 1977), конструирования компьютерных сетей (Женева 1981-85), телекоммуникационных технологий (Рим 1986-88, София Антиполис 1989).

Полёт в космос 
Малерба полетел в космос в рамках миссии STS-46 (31 июля 1992 — 7 августа 1992).

Статистика

Личная жизнь 
Женат, имеет одного ребёнка. Знает итальянский, английский и французский языки. Увлекается скалолазанием, лыжами и теннисом.

В его честь назван .

Ссылки 
 NASA biography for Malerba

Примечания 

Космонавты Италии
Выпускники Университета Генуи
Члены партии «Вперёд, Италия»